Ethel kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Ethel (Arkansas)
Ethel (Mississippi)
Ethel (Missouri)
Andere betekenissen:
Ethel (strijkkwartet)